Triviaal, onbeduidend of alledaags
 Triviaal, de mate waarin iets voor de hand ligt; zie octrooi op software
 Trivialiteit (wiskunde), wiskundige objecten die een zeer simpele structuur hebben
 Trivialiteitswet van Parkinson